Il doppio maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sherwood Stewart e Ferdi Taygan che hanno battuto in finale Tim Gullikson e Tom Gullikson 6-1, 3-6, 7-6.

Teste di serie

 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (Campioni)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (finale)
 Francisco González /  Van Winitsky (quarti di finale)
 Andy Andrews /  John Sadri (semifinali)

 Larry Stefanki /  Robert Van't Hof (quarti di finale)
 Charles Strode /  Morris Strode (semifinali)
 Marty Davis /  Steve Krulevitz (quarti di finale)
 Chris Mayotte /  Craig Wittus (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1982